Il singolare del torneo di tennis Rio de Janeiro Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Pereira che ha battuto in finale João Cunha e Silva 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (quarti di finale)
 Leander Paes (primo turno)
 Laurence Tieleman (semifinali)
 Nicolás Pereira (Campione)

 Óscar Ortiz (primo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (quarti di finale)
 Roberto Jabali (semifinali)
 João Cunha e Silva (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rio de Janeiro Challenger 1995